Ска́лы Кру́тики — гранитные скалы на Южном Урале (Россия), в Челябинской области, на северо-восточном берегу озера Тургояк, севернее пляжа города Миасса и посёлка Тургояк. Протяжённость — около 1,5 км. Популярны среди туристов и альпинистов. Посещение Крутиков до начала 1990-х годов входило во Всесоюзный туристический маршрут № 55.

Топонимика 
«Крутик», по русским народным говорам, означает «крутой берег реки или оврага», «круча», «береговой обрыв».

Легенда 
Об истории Крутиков и возникновении названия озера Тургояк существует легенда: о юноше по имени Тур и его возлюбленной Гояк. Тур происходил из богатой семьи, а Гояк — из бедной крестьянской. Родители Тура не давали разрешения пожениться. Понимая, что судьба не даёт им быть вместе, влюблённые, чтобы соединиться в Вечности, решили прыгнуть в озеро со скалистого берега. По преданию, в последний момент юноша испугался и не прыгнул в воду, а Гояк скрылась в глубине. От ужаса Тур окаменел, навсегда оставшись в виде скалы на берегу озера, которое стало называться ТурГояк (Тургояк).

Достопримечательности 
С Крутиков открывается панорамный вид на озеро Тургояк, на полуостров Веры, Заозёрный хребет,  Пугачёву, Липовскую и Варганову горы.

Крутики — место тренировок и соревнований спортсменов-скалолазов и альпинистов Челябинской области.

На скалах размещены две памятные доски: альпинисту В. Жигареву и водолазу С. Колесникову.

Галерея

Примечания

Литература 
 Крутики, скальные утёсы // Миасс. Энциклопедический словарь
 Миасс. Словарь географических названий / Сост. Стрельников С. М. — Златоуст: Изд. С. М. Стрельникова, 1995. С. 22—23.
 По Южному Уралу: туристские маршруты 171-99-01 (55), 171-90-02 (371). — М.: Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1975.
 Сементовский В. Н. Тургояк. 1916. – 60 с.
 Сементовский В. Н. Жемчужина Южного Урала. Озеро Тургояк // Природа и люди. 1913. № 15. С. 225–228.

Скалы Челябинской области
Горные вершины Челябинской области
Горные вершины Миасского городского округа
Памятники природы Челябинской области
Достопримечательности Челябинской области
Озеро Тургояк